Donna a bordo (Frenchman's Creek) – romanzo di Daphne du Maurier del 1941
L'avventura viene dal mare (Frenchman's Creek) – film del 1944 diretto da Mitchell Leisen
Frenchman's Creek – film per la televisione del 1998 diretto da Ferdinand Fairfax